Husby socken kan syfta på :

 Husby socken – en socken i Dalarna (även Dala-Husby), 
 Husby-Långhundra socken – en socken i Uppland, 
 Husby-Sjuhundra socken – en socken, innan 1952 Husby-Lyhundra socken i Uppland, 
 Husby-Oppunda socken – en socken i Södermanland, 
 Husby-Rekarne socken – en socken i Södermanland, 
 Husby-Sjutolfts socken – en socken i Uppland, 
 Husby-Ärlinghundra socken – en socken i Uppland, 
 Västra Husby socken – en socken i Östergötland, 
 Östra Husby socken – en socken i Östergötland,

Se även
 Husaby socken i Västergötland
 Husby (olika betydelser)